Гостынин:

 Гостынин — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Гостынинский повят.
 Гостынин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Гостынинский повят, Мазовецкое воеводство.